Barnabás Bese, né le  à Budapest, est un footballeur international hongrois. Il évolue au poste de défenseur latéral droit au Oud-Heverlee Louvain.

Carrière 

Il honore sa première sélection internationale le  lors d'un match amical contre l'Allemagne, perdu 2-0

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international hongrois
Joueur du MTK Budapest FC
Joueur du Havre AC
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Naissance en mai 1994
Naissance à Budapest